diverse koninklijke verblijfplaatsen (palts):
Akener koningspalts
Keizerpalts Goslar
Kaiserpfalz (gemeente), een in 2009 opgerichte gemeente in Saksen-Anhalt